Cíntia Aparecida Vieira Abravanel (São Paulo, 21 de dezembro de 1962) é uma diretora de teatro brasileira.

Biografia 
Cíntia Abravanel é a filha mais velha do empresário e apresentador de televisão brasileiro Silvio Santos, o qual a chama de "filha número um". Cíntia é filha de Silvio e de sua primeira esposa, Maria Aparecida Vieira Abravanel, mais conhecida como Cidinha Abravanel, que faleceu em 1975 em decorrência de um câncer, quando Cíntia tinha 14 anos de idade.

Vida pessoal 
Cíntia é enteada da empresária e roteirista Íris Abravanel, com quem seu pai se casou em 1978, e é a mãe do ator e cantor Tiago Abravanel, fruto de seu casamento de sete anos com o empresário Paulo César Corte Gomes, com quem também teve as filhas Lígia e Vivian.

Carreira 
Cíntia tinha os direitos de adaptação de obras de Monteiro Lobato para cinema, TV e teatro, mas acabou perdendo-os para a TV Globo. Aos trinta anos, assumiu o cargo de diretora do Teatro Imprensa, pertencente a seu pai, e atualmente, continua envolvida com o teatro no cargo de diretora da área cultural do Grupo Silvio Santos.

Ligações externas
 ISTOÉ Gente: A filha rebelde de Silvio Santos

Nascidos em 1963
Cintia Abravanel
Diretores de teatro do Brasil
Pessoas do Grupo Silvio Santos
Naturais da cidade de São Paulo
Judeus do Brasil